Vosges megyében 515 település található.